Terray je francouzské příjmení.

Nositelé 
 Joseph Marie Terray – (1715–1778) francouzský duchovní a politik
 Antoine Terray – (1751–1794) francouzský politik
 Hippolyte Terray de Rozières – (1774–1849) francouzský politik
 Jean Terray – (1906–1980) francouzský politik
 Lionel Terray – (1921–1965) francouzský horolezec
 Emmanuel Terray – (* 1935) francouzský antropolog